Хајд Парк има више значења:
 Хајд Парк (Њујорк), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Хајд Парк (округ Беркс, Пенсилванија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Хајд Парк (Јута), је град у америчкој савезној држави Јута
 Хајд Парк (Вермонт), је град у америчкој савезној држави Вермонт
 Хајд Парк (округ Вестморланд, Пенсилванија), је град у америчкој савезној држави Пенсилванија

Види још 
 Хајд парк